Сокращение RTN может означать:

 Ретикулон
 RTN — прежнее название австралийской телестанции NRN.
 RTN (Retro Television Network) — американский телеканал.
 RTN — швейцарская радиостанция.